Phương Sơn, de naam van verschillende administratieve eenheden in Vietnam.
 Phượng Sơn, een xã in het district Lục Ngạn, provincie Bắc Giang, Vietnam.